Баргель ( или ) — фамилия польского происхождения, от птицы обыкновенный поползень.

 Баргель, Адольф (1783—1841) — немецкий пианист и скрипач.
 Баргель, Анджей (род. 1988) — польский ски-альпинист, бэккантри-горнолыжник, горный бегун.
 Баргель, Вольдемар (1828—1897) — немецкий композитор и музыкальный педагог.
 Баргель, Гжегож (род. 1976) — польский горнолыжник и тренер.
 Баргиль, Марианна (1797—1872) — немецкая пианистка и педагог.
 Баргель, Моника — польская профессор Горно-металлургической академии им. Станислава Сташица в Кракове.
 Баргель, Павел (род. 1964) — польский баскетболист.
 Баргель, Пшемыслав (род. 2000) — польский футболист.
 Баргель, Ромуальд (1898—1940) — польский полицейский, комиссар полиции Силезского воеводства, погиб в Катыни.
 Баргель, Теофил (1895—1961) — польский деятель международного коммунистического движения, шахтёр.
 Баргель, Януш:
 Баргель, Януш (сенатор) (1958—2021) — польский политик, сенатор.
 Баргель, Януш (юрист) (1951—2019) — польский юрист и профсоюзный деятель.